Iglo steht für:
 Iglo (Deutschland), deutsches Nahrungsmittelunternehmen
 Iglo (Österreich), österreichisches Nahrungsmittelunternehmen
 Iglo Group, britisches Nahrungsmittelunternehmen
 Spišská Nová Ves, ungarisch Igló, deutsch Neu(en)dorf, Stadt in der Ostslowakei

Personen:
 Marek Iglo (* 1968), tschechischer Komponist

Siehe auch:
 Igloo Records (belgisches Jazzlabel)
 Iglu (Schneehaus, fälschlich auch Iglo)